La Huerta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Huerta, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Huerta, Cosalá, 
 La Huerta, La Huerta, 
 La Huerta, San Miguel de Allende, 
 La Huerta kommun, Jalisco, 
 La Huerta, Maravatío, 
 La Huerta, Tacámbaro, 
 La Huerta, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 La Huerta, San Luis de la Paz, 
 La Huerta, Sinaloa kommun, 
 La Huerta, Tzitzio,

Nicaragua 

 La Huerta, ö i Isletas de Granada, Granada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar